Санкович — фамилия.
 Санкович, Боян (род. 1993) — черногорский футболист.
 Санкович, Горан (1979—2022) — словенский футболист.
 Санкович, Дмитрий Петрович (род. 1950) — российский специалист в области математической физики.
 Санкович, Ксения Андреевна (род. 1990) — белорусская гимнастка, серебряный (2012) и бронзовый (2008) призёр Олимпийских игр.
 Санковичи — феодальный, властельский род в средневековой Боснии.